Termenul „Hudson” se poate referi la:

 Golful Hudson, Canada de Nord
 Hudson River, râu în partea de est a SUA
 Strâmtoarea Hudson, strâmtoare în Canada
 Hudson Motor Car Co., firmă nordamericană producătoare de automobile
 Cerro Hudson, vulcan în Chile
 Hudson Soft joc video pentru SNES

Localități din SUA

 Hudson, Florida
 Hudson, Illinois
 Hudson, Iowa
 Hudson, Maine
 Hudson, Massachusetts
 Hudson, Michigan
 Hudson, New Hampshire
 Hudson, New York

 Hudson, North Carolina
 Hudson, Ohio
 Hudson, Québec
 Hudson, South Dakota
 Hudson, Wisconsin
 Comitatul Hudson, New Jersey
 Hudson Township, Michigan

Nume de persoane
 Charles Hudson (1828–1865), preot anglican și alpinist
 Daniel Hudson Burnham, (1846-1912) arhitect și planificator urban american
 Henry Hudson (1565-1611), explorator și navigator englez
 Hugh Hudson (1936-2023), regizor de film englez
 Jeffery Hudson, pseudonimul scriitorului Michael Crichton
 Jennifer Hudson (n. 1981), cântăreață americană
 Kate Hudson (n. 1979), actriță americană
 Louis Hudson (1898–1975), jucător de hochei canadian
 Manley Ottmer Hudson (1886−1960), jurist nordamerican
 Martha Hudson (n. 1939), atletă americană
 Oliver Hudson (n. 1976), actor american
 Rock Hudson (1925-1985), actor american
 Saul Hudson (n. 1975), alias „Slash”, ghitarist american
 Troy Hudson (n. 1976), jucător de baschet nordamerican
 Will Hudson (1908−1981), compozitor si Bandleader de Swing nordamerican
 William Hudson (1730-1793), micolog și botanist englez
 William Henry Hudson (1841-1922), scriitor, naturalist, ornitolog argentinian

Domeniul tehnic
 Lockheed Hudson avion bombardier nordamerican

Vezi și 
 Hutson